El nombre de José Manuel Estrada puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 José Manuel Estrada (1842-1894), pensador argentino;
 José Manuel Estrada (1900-1982), humanista venezolano;
 José Manuel Pipi Estrada Calzada (1954), periodista deportivo español.